DUR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto LOUIS BOTHA, Durban, Sudafrica